Peter Flint ist der Name folgender Personen:

* Peter Flint, ein Pseudonym von Erich Kästner (1899–1974), deutscher Schriftsteller 
 Peter Flint, eine Namensschreibart von Peter Flinth (* 1964), dänischer Regisseur